Gaviota kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gaviota (kulle), 
 Gaviota (udde), 

Robotskapade Antarktisförgreningar